Vaudeville  o vodevil , gènere dramàtic d'origen francès que combina peces teatrals amb cançons
 Vaudeville (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió de Gran Est, França)
 Vaudéville, municipi al departament dels Vosges (Gran Est)
 Vaudeville-le-Haut, municipi al departament del Mosa (Gran Est)
 Vaudeville Theatre, teatre del West End a la Ciutat de Westminster (Londres)